

Toponyme  
 Le Lister, est une rivière de l'arrondissement de La Marck, longue de 20 km ; 
 Mont Lister, montagne massive dans l’Antarctique.

Entreprise 
 Lister, constructeur britannique de voitures de sport.

Patronyme 

 Anne Lister (1791-1840), diariste et alpiniste britannique ;
 Anne Lister (illustratrice) (1661-1700), fille de Martin Lister ;
 David Cunliffe-Lister (2 comte de Swinton, 1937–2006), pair et homme politique britannique ;
 Dean Lister (1976-), pratiquant américain de combat libre ;
 Derek Lister (1948-), réalisateur et scénariste britannique ;
 Enrique Líster (1907-1994), militaire et homme politique espagnol ;
 Gulielma Lister (1860–1949), botaniste et mycologue britannique ;
 Gwen Lister (1953), journaliste et patronne de presse namibienne ;
 Henry Lister-Maw (1801-1874), explorateur britannique ;
 Joseph Lister (1827-1912), chirurgien britannique ;
 Martin Lister (1638-1712), médecin et naturaliste britannique ;
 Moira Lister (1923-2007), actrice et écrivain britannique ; 
 Perri Lister (1959- ), danseuse, chanteuse et actrice anglaise ; 
 Philip Cunliffe-Lister ( comte de Swinton, 1884-1972), pair et homme politique britannique ;
 Ruth Lister, baronne Lister de Burtersett (1949-), professeure britannique de politique sociale ;
 Sandra Lister (1961-), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Thomas Lister (1854-1925),  Ribblesdale (en), est un homme politique britannique ;
 Tom Lister, Jr. (1958-2020), catcheur, acteur et producteur américain ;
 Zoë Lister (1982-), actrice britannique ;
 Zoe Lister-Jones (1982-), réalisatrice américaine.